

Molens 
 Heimolen (Aartselaar), een molen in het Antwerpse Aartselaar
 Heidemolen (Erwetegem), een voormalige windmolen te Erwetegem
 Heidemolen (Keerbergen), een standerdmolen in Keerbergen
 Heidemolen (Lanaken), een watermolen te Lanaken
 Heimolen (Langdorp), een molen in het Vlaams-Brabantse Langdorp
 Heimolen (Leende), een molen in Leende
 Heidemolen (Malderen), een windmolen te Malderen
 Heidemolen (Puurs), een windmolen te Puurs
 De Heimolen (Rucphen), een windmolen in Rucphen
 De Heimolen (Sint Hubert), een windmolen in Sint Hubert

Overig 
 Heimolen (Deurne), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Deurne
 Heimolen (plaats), een gehucht bij Bergen op Zoom